Мармара — топоним. Может означать:

 Мармара — озеро в Турции.
 Мармара (остров) — остров в Мраморном море, принадлежит Турции.
  — группа островов в Мраморном море.
 Мармара (Балыкесир) — район в провинции Балыкесир, Турция.
 Мармара Эреглиси — город в Турции.
 Университет Мармара — университет в Стамбуле.
 Мармара (Крым) — исчезнувшее село в Балаклавском районе Севастополя.
  — астероид.
Греция
 Мармара (Аркадия) — село в сообществе Ликосура в общине Мегалополис на Пелопоннесе.
  — село в сообществе  в общине Нафпактия в Западной Греции.
 Мармара (Неохорион) — село в сообществе  в общине Месолонгион в Западной Греции.
  — село на Паросе.
  — село в общине Макракоми в Центральной Греции.
  — село в сообществе  в общине Пиргос на Пелопоннесе.
  — село в общине Янина в Эпире.
  — село в сообществе  в общине Янина в Эпире.

См. также 
 Мрамор
 Мраморное море
 Мраморноморский регион